Alfonso Pérez Muñoz – ex calciatore spagnolo
 Iván Pérez Muñoz – ex calciatore spagnolo